BTSC steht für:
 Berliner TSC
 Braunschweiger TSC

BTSC